Le patronyme Busquin ou Buscain provient de l'anthroponyme germanique Buz (de Boso).

Philippe Busquin (1941-) est un homme politique belge.